Het WTA-tennistoernooi van Kuala Lumpur (officieel BMW Malaysian Open) van 2012 vond plaats van 27 februari tot en met 4 maart 2012 in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond. Het toernooi eindigde in een totaalzege voor Taiwan.

Enkelspel – De titelverdedigster Jelena Dokić was als zevende geplaatst; ze werd in de tweede ronde uitgeschakeld. De als eerste geplaatste Agnieszka Radwańska moest wegens een blessure in de kwartfinale het toernooi verlaten. De Taiwanese qualifier Hsieh Su-wei won het toernooi. Ze versloeg in de finale de als vijfde geplaatste Petra Martić uit Kroatië in drie sets. Martić, die haar – wegens regen uitgestelde – halve finale nog op de ochtend van de finaledag had moeten afmaken, gaf in de derde set van de finale op wegens uitputting en kramp. Hsieh Su-wei wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven – daarmee werd ze de tweede Taiwanese die ooit een WTA-enkelspeltitel won (na Wang Shi-ting in de jaren 1990).

Dubbelspel – De titelhouders Dinara Safina en Galina Voskobojeva waren hun titel niet komen verdedigen. Het als eerste geplaatste Australische team Casey Dellacqua en Jarmila Gajdošová werd in de halve finale verslagen door de latere winnaressen. Het ongeplaatste Taiwanese duo Chang Kai-chen / Chuang Chia-jung won het toernooi. Ze versloegen in de finale het als derde geplaatste koppel Chan Hao-ching en Rika Fujiwara in twee sets.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
  Toernooischema WTA
  Officiële website

Kuala Lumpur 2012
Kuala Lumpur